Алья́нс () — союз, объединение (например, государств, организаций) на основе формальных либо неформальных договорных обязательств. Также может означать:

Бизнес 
 «Альянс» — российская страховая компания, прежнее название — РОСНО, принадлежит группе Allianz.
 ОАО «Группа Альянс» — многопрофильный холдинг в России.
 «Альянс» — российская нефтяная компания, составная часть холдинга ОАО «Группа Альянс».
 «Альянс Банк» — казахстанский банк.
 «Альянс-1892» — производитель российских коньяков.
 «Альянс» — марка сигарет.
 Авиационный альянс — партнёрское объединение авиакомпаний.

Искусство и развлечения 
 «Альянс» — рок-группа.
 Альянс — одна из сторон конфликта в книжном цикле «Союз-Альянс» Кэролайн Джэнис Черри.

Кино и телевидение 
 Альянс — мировое правительство во вселенной телесериала «Светлячок».
 Повстанческий альянс — союз из вселенной «Звёздных войн», объединяющий противников Галактической империи.

Компьютерные игры 
 Альянс — вражеская фракция из компьютерной игры Half-Life 2 и её продолжений.
 Альянс — объединение народов людей в мире серии Warcraft.
 «Альянс» — киберспортивная команда в дисциплине Dota 2.
 Альянс (англ. Covenant) — локация из компьютерной игры Fallout 4.

История 
  — сеть французского Сопротивления во время Второй мировой войны.
 Северный альянс — объединение полевых командиров Афганистана, боровшихся против «Талибана».
 Северный альянс — союз антиимператорских княжеств Японии в Гражданской войне 1868—1869 годов.

Организации 
 Боливарианский альянс для народов нашей Америки — социалистический блок латиноамериканских стран.
 Всемирный еврейский союз или альянс
 Тихоокеанский альянс — торговый блок латиноамериканских стран.
 «Альянс» — украинский футбольный клуб из пгт. Липовая Долина Сумской области.
 «Альянс 01» — люксембургский футбольный клуб, существовавший в 2001—2005 годах.

Политические партии

Панъевропейские 
 Альянс европейских консерваторов и реформистов
 Альянс европейских национальных движений
 
 Европейский свободный альянс
 Зелёные — Европейский свободный альянс
 Прогрессивный альянс
 Прогрессивный альянс социалистов и демократов
 Северный альянс зелёных и левых

Национальные 
 Альянс (Новая Зеландия)
 Альянс (Северная Ирландия)
 Альянс «Наша Молдова» (Молдавия)
 Альянс воеводинских венгров (Сербия)
 
 Альянс за демократию и реформы (Молдавия)
 Альянс за европейскую интеграцию (Молдавия)
 Альянс за патриотическую переориентацию и созидание (Гамбия)
 Альянс за Чили
 Альянс за Швецию
 Альянс зелёных (Россия)
 Альянс национальных сил (Ливия)
 Альянс ПАИС (Эквадор)
 Альянс патриотов Грузии
 Альянс против жёсткой экономии — Люди важнее прибыли (Ирландия)
 Альянс свободных демократов (Венгрия)
 Американский народно-революционный альянс (Перу)
 
 Корсиканский националистический альянс (Франция)
 Красный избирательный альянс (Норвегия)
 Лужицкий альянс (Германия)
 Национал-демократический альянс (Россия)
 Националистический республиканский альянс (Сальвадор)
 Национально-демократический альянс (Индия)
 Национальный альянс (Италия)
 Новый фламандский альянс (Бельгия)
 Объединённый прогрессивный альянс (Индия)
 Социал-демократический альянс (Исландия)
 Широкий альянс за национальное единство (Сальвадор)
 Украинский демократический альянс за реформы (УДАР)
 Республиканский альянс за свободу и прогресс (Франция)

Прочее 
 «Западно-Восточный Альянс» — ежемесячный информационно-аналитический журнал, выходящий в Магнитогорске.
 «Альянс» — научно-исследовательское судно НАТО.
 «Альянс» — Студенческий Педагогический Отряд Регионального Отделения в Севастополе.
 «Альянс» — катер.

См. также 
 
 Альянц

Ссылки